Giaretta peut désigner :

Patronyme

Giorgio Giaretta (1912-1981), un joueur de football italien
Ariovaldo Antônio Giaretta (né en 1966), un herpétologiste brésilien

Hydronyme
La Giaretta, la partie inférieure du Simeto, un fleuve de Sicile.